Эван Голдберг (; род. 11 мая 1982) — канадский сценарист, кинопродюсер и режиссёр. Он сотрудничал со своим другом детства Сетом Рогеном в нескольких фильмах, включая «SuperПерцы» (2007) (который они задумали ещё будучи подростками), «Ананасовый экспресс: Сижу, курю» (2008), «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» (2013) (их режиссёрский дебют) и «Интервью» (2014).

Личная жизнь 
Голдберг родился в Ванкувере, Британской Колумбии, в еврейской семье. Он вырос в Марполе. Он учился в школе Пойнт-Грей (где он познакомился с Рогеном) и Университете Макгилла. Он женат на Лизе (Ядавайе) Голдберг.

Карьера 
Голдберг начал свою карьеру сценариста, когда он присоединился к составу сценаристов «Шоу Али Джи» вместе со своим другом детства и комедийным партнёром Сетом Рогеном. Он вместе работали над фильмами «Немножко беременна», «SuperПерцы», «Ананасовый экспресс: Сижу, курю», «Приколисты» и «Зелёный Шершень». В надежде заинтересовать людей и получить финансирование, Голдберг создал трейлер под названием «Джей и Сет против апокалипсиса», по которому позже был снят фильм «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», который был выпущен в июне 2013 года. Голдберг и Роген были ярыми поклонниками «Симпсонов». Узнав, что исполнительный продюсер «Симпсонов» Джеймс Л. Брукс является фанатом «SuperПерцев», они решили продюсеров шоу, могут ли они написать сценарий к одному эпизоду. Их пригласили в комнату сценаристов «Симпсонов», где они предложили несколько идей для эпизода. Одну из них приняли и написали сценарий при поддержке некоторых основных сценаристов шоу. Сценарий превратился в эпизод «Homer the Whopper», который стал премьерой двадцать первого сезона.

У Голдберга есть глава с советами в книге Тима Ферриса «Инструменты титанов».

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Интервью на WGA

Кинопродюсеры Канады
Кинорежиссёры Канады
Выпускники Университета Макгилла
Аллея славы Канады